Jardim Piza - Parque Residencial João Piza, é um bairro localizado na zona sul de Londrina . Neste bairro estão o Parque Arthur Thomas e o campus principal da UNOPAR.

Principais Vias

 Av. Alice Abib Sahão
 Av. Dez de Dezembro
 Av. Europa
 Av. Paris
 R. Francisco Antônio Galhardi
 R. Madre Henriqueta Dominici
 R. Milão
 R. Veneza

Subdivisões

 Chácaras Mussashino
 Chácara Olaria
 Condomínio Residencial Colina de Pizza
 Conjunto Roseira
 Jardim Estrela
 Jardim Lagoa Dourada
 Jardim Monte Belo
 Jardim Neman Sahyun
 Jardim Piza
 Jardim Vale Azul
 Parque Residencial Joaquim Piza
 Residencial José Bastos de Almeida
 Residencial Nova Inglaterra
 Residencial Via Bella

Piza